Nicolaas Christiaan Kist (theoloog) (1793-1859), theoloog en hoogleraar
 Nicolaas Christiaan Kist (ingenieur) (1867-1941), ingenieur en hoogleraar